Dahmani ist der Familienname folgender Personen: 

 Andy Dahmani (* 1983), algerisch-französischer Fußballspieler
 Chems Dahmani (* 1986), französischer Schauspieler
 Faouzi Dahmani (* 1949), marokkanischer Fußballspieler
 Hamdi Dahmani (* 1987), deutsch-tunesischer Fußballspieler
 Michel Dahmani (* 1948), französischer Regisseur, siehe Tony Gatlif
 Noureddine Dahmani († 2013), tunesischer Handballspieler
 Zahia Dahmani (* 1972), französische Langstreckenläuferin

Dahmani steht für: 

 Dahmani (Tunesien), eine Stadt im Gouvernement Kef, Tunesien
 Zawiyat al-Dahmani, eine Ortschaft im Außenbezirk von Tripolis, Libyen